Alt St. Martin oder Alt St. Martinus ist der Name folgender Kirchengebäude:

 Alt St. Martin (Bamberg)
 Alt St. Martin (Düsseldorf)
 Alt St. Martin (Muffendorf)	
 Alt St. Martinus (Kaarst)
 Alt St. Martinus (Stommeln)